Saraykent (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Saraykent (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Saraykent